Garganta puede referirse a:

 Garganta: En anatomía, la parte del cuello anterior a la columna vertebral.
    Garganta la Olla: Localidad extremeña cercana a Jaraíz de la Vera.
 Garganta: En geomorfología, cauce estrecho y profundo excavado por erosión de un río, sinónimo de cañón.
 Garganta: En mecánica, es un rebaje estrecho, por lo común redondeado en la parte inferior.
 Garganta: En botánica, aquella parte de la corola, del cáliz o del perigonio, gamofilos, donde ensanchándose, se inicia el limbo respectivo.